Petit lac Saint-François kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Petit lac Saint-François (sjö i Kanada, Chaudière-Appalaches), Québec, 
 Petit lac Saint-François (sjö i Kanada, Estrie), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar